Кубок Австралії з футболу 2022 — 8-й розіграш кубкового футбольного турніру у Австралії. Титул володаря кубка вперше здобув клуб «Макартур».

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 липня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 серпня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австралії на soccerway 

2022
Австралія
2022 в австралійському спорті